Alfredo Pelliccioni – ex tiratore a segno sammarinese
 Enrico Forcella Pelliccioni – tiratore a segno venezuelano
 Fabrizio Pelliccioni – ex calciatore sammarinese
 Flavio Pelliccioni – ex velista sammarinese
 Salvatore Pelliccioni – ex tiratore a volo sammarinese